Большой Казмаш, в верхнем течении Казмаш () — река в России, протекает по территории Абзелиловского района Башкортостана. Устье реки находится в 131 км по правому берегу реки Большой Кизил. Длина реки 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидроузла, речной подбассейн реки отсутствует. Речной бассейн реки Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000312112200002035.

Притоки (км от устья) 
 2,6 км: река Малый Казмаш (лев).

Примечания 

Притоки Большого Кизила
Реки Абзелиловского района
Реки Башкортостана